В парному жіночому розряді тенісного турніру Ericsson Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Манон Боллеграф 4-6, 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Марі П'єрс /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
 Олена Лиховцева /  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
 Анна Курникова /  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Іріна Спирля /  Кароліна Віс (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Чанда Рубін /  Сандрін Тестю (2-ге коло)
 Лоранс Куртуа /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)

 Кімберлі По /  Анн-Гель Сідо (3-тє коло)
 Флоренсія Лабат /  Патрісія Тарабіні (2-ге коло)
 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (3-тє коло)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (2-ге коло)
 Кара Блек /  Ірина Селютіна (2-ге коло)
 Оса Свенссон /  Емілі Луа (3-тє коло)
 Кетрін Берклей /  Лариса Нейланд (2-ге коло)
 Лізель Горн /  Лаура Монтальво (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Ericsson Open